

Toponyme 
 Gassin est une commune française située dans le département du Var en région française Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le village est perché à 200 mètres d'altitude sur un rocher qui domine le golfe de Grimaud, connu de nos jours comme golfe de Saint-Tropez.
 Gassin-Sirgui, une localité au Burkina Faso

Patronyme 
 Louis Gassin (1865-1940), avocat et homme politique français.
 Hélène Gassin (1975- ), femme politique française.
 Emilie Gassin (1988-), footballeuse et autrice-compositrice-interprète australienne.
 Éric Gassin (1959- ), pilote de karting français.

Homonymie de patronyme